Loket může být:
 loket – oblast horní končetiny
 loket (délková míra) – délková míra, používaná od starověku

místopisné jméno
 Loket (okres Sokolov) – město v okrese Sokolov
 Loket (okres Benešov) – obec v okrese Benešov
 Loket (hrad) – hrad ve městě Loket
 Loket (dolní jez) – dolní jez na Ohři u Lokte
 Loket (horní jez) – horní jez na Ohři u Lokte
 Loket (železniční zastávka) – železniční zastávka v městě Loket

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno